De Grand Prix-wegrace van Qatar 2004 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2004. De race werd verreden op 2 oktober 2004 op het Losail International Circuit nabij Doha, Qatar. Het was de eerste editie van deze race.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2004
Qatar